«Alive» () — песня группы The Black Eyed Peas из их альбома The E.N.D. В качестве второго промосингла к альбому была выпущена 23 мая 2009 в Великобритании, 25 мая в Австралии и 26 мая на iTunes.

Композиция 
will.i.am сказал о песне: «„Alive“ это песня о любви, об отношениях, о том, когда человек заставляет тебя снова чувствовать, когда человек, которого ты любишь, заставляет тебя почувствовать, что нет никакого негатива в материальном мире… „Alive“… Я так горжусь за создание этой музыки; обратите внимание на слои, текстуры и элементы… Я люблю эту песню…»

Чарты

Хронология релиза

Примечания 

Песни The Black Eyed Peas